Nicolae Filip se poate referi la:
Nicolae Filip, deputat român
Nicolae Filip, fizician moldovean